Le Grand Prix moto d’Émilie-Romagne 2020 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la septième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto d’Émilie-Romagne se déroulera du 18 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à Misano. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement MotoE

Course 1

Course 2 

 Tous les pilotes courent sur Energica.

Notes 

2020
Sport en Italie en 2020
Sport en septembre 2020
Emilie